

Cabeças-de-chave

  Juan Carlos Ferrero (finalista)
  Agustin Calleri (quartas de finais)
  Nicolas Almagro (quartas de finais)
  Carlos Moya (1ª rodada)

<li> Gaston Gaudio (1ª rodada)
<li> Juan Ignacio Chela (semi-finals)
<li> Filippo Volandri (1ª rodada)
<li> Luis Horna (retirou-se)

Finais

Chave 1

Chave 2

Ligações externas
  Brasil Open no UOL

S